Трново () —  одна из 6-ти общин (муниципалитетов), составляющих Град (городской округ) Источно-Сараево в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Центр находится в собственно городе Трново.

Население 
Численность населения общины по переписи 2013 года составила 2 192 человека, в том числе в городе Трново — 1 018  человек.

Этнический состав населения общины Трново в границах 2013 года (25 населённых пунктов) по переписи 1991 года (4711 чел.)

Этнический состав населения общины Трново в границах 1991 года (63 населённых пункта, 6991 чел.)

Населённые пункты 
В состав общины по состоянию на 2013 год входит 25 населённых пунктов, в том числе город Трново.

Список населённых пунктов общины с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг., чел.:
											

В границах 1991 года, в состав общины Трново входило 63 населённых пункта, из которых по Дейтонским соглашениям 1995 года 25 населённых пунктов отошли к общине Трново Республике Сербской, а остальные 38 населённых пунктов отошли к общине Трново Федерации Боснии и Герцеговины.

Примечания 

Общины Республики Сербской